Securitas har flere betydninger:

Securitas (gudinde) – en gudinde for sikkerhed i romersk mytologi.

Securitas AB – et svensk sikkerhedsfirma, grundlagt 1934.